Kiesbett bezeichnet:
 eine mögliche Ausführung oder ein Teil einer Auslaufzone im Motorsport
 eine Bauform der Notfallspur im Straßenverkehr
 einen Teil der Drainage eines Bauwerks oder der Entwässerung einer Bodenfläche
siehe auch
Unechtes Kiesbett, ein mit Kunstharz gebundener Teil eines Kiesbettes im Motorsport
Sandgleis, ein mit Sand bedecktes Gleis zum Aufhalten von entlaufenen Wagen in Bahnhöfen mit Gefälle